Джон Бёрт (; ) — шотландский хоккеист на траве, вратарь. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 
Джон Бёрт родился 15 апреля 1887 года в британском городе Глазго.

Играл в хоккей на траве за «Рутерглен».

В 1908 году вошёл в состав сборной Шотландии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции вратаря, провёл 2 матча, пропустил 6 мячей (все — от сборной Англии).

Умер 29 апреля 1935 года в британском городе Рутерглен.

Семья 
Старший брат Джона Бёрта Александр Бёрт (1884—1967) в 1908 году играл вместе с Джоном за сборную Шотландии на Олимпийских играх в Лондоне.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Хоккеисты на траве Шотландии
Игроки мужской сборной Шотландии по хоккею на траве